Świadek mimo woli – amerykański film z 1984 roku
 Świadek mimo woli – powieść Gianrico Carofiglio z 2002 roku